Уильям Нотт:
 Нотт, Уильям (1782—1845) — британский военачальник в Индии.
 Нотт, Уильям — новозеландский футболист.